Monta Stoomschoenenfabriek
Montà, gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
Monta, bekende afkorting voor Vendays-Montalivet